Баишево — название населённых пунктов в России:

 Баишево — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Баишево — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Баишево — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Баишево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Баишево — деревня в Вагайском районе Тюменской области.

См. также 
 
 Новобаишево — село в Бирском районе Башкортостана.
 Старобаишево — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.